Marea Ducesă Maria a Rusiei se poate referi la:

 Marea Ducesă Maria Pavlovna a Rusiei (1786–1859), fiica lui Pavel I al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Nicolaevna a Rusiei (1819–1876), fiica lui Nicolae I al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei (1853–1920), fiica lui Alexandru al II-lea al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Nicolaevna a Rusiei (1899–1918), fiica lui Nicolae al II-lea al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Kirilovna a Rusiei (1907–1951), fiica Marelui Duce Kiril Vladimirovici al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Vladimirovna a Rusiei (n. 1953), strănepoată a lui Alexandru al II-lea al Rusiei, pretendentă la titlul de împărăteasă a Rusiei